Гиршо́вич — еврейская фамилия. Происходит от личного имени Гирш. Известные носители:

 Харель, Бен-Цион (при рождении Гиршович; 1892—1972) — израильский врач, организатор здравоохранения, политик.
 Гиршович, Борис Ионович (1856—1911) — архитектор, представитель поздней эклектики, модерна и неоклассицизма.
 Гиршович, Леонид Моисеевич (род. 1948) — русский писатель, живущий в Германии.
 Гиршович, Михаил Григорьевич (1904—1947) — советский военачальник, генерал-майор.
 Гиршовичюс, Шендерис (Гиршович, Шендер Самуилович; род. 1953) — советский и литовский футболист и тренер.